Gevlekt rietkapoentje
 Ongevlekt rietkapoentje